Шиянов — русская фамилия; имеет женскую форму Шиянова. Известные носители:

 Шиянов, Александр Акимович (1941—2017) — российский государственный деятель.
 Шиянов, Алексей Юрьевич (род. 1973) — советский и российский футболист.
 Шиянов, Георгий Михайлович (1910—1995) — советский лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.
 Шиянов, Иван Иванович (1905—1982) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Шиянов, Рустем Викторович

Составные фамилии 
 Шиянов-Чернявский, Феодор Григорьевич (в монашестве Феофан; 1744—1812) — епископ Русской православной церкви, епископ Полтавский и Переяславский.